Anastassija Tolmatschowa ist der Name folgender Personen:

* Anastassija Andrejewna Tolmatschowa (* 1997), russische Sängerin, siehe Tolmatschowa-Schwestern
 Anastassija Olegowna Tolmatschowa (* 1995), russisch-rumänische Biathletin